Col nome Krka sono noti alcuni fiumi:

Krka (ted. Gurk) – fiume in Slovenia, affluente della Sava
Krka – toponimo croato del fiume Cherca in Croazia
Krka – toponimo sloveno del fiume Gurk, affluente della Drava, in Austria